A. J. Cronin (1896-1981) – scrittore e medico scozzese
 Glenn Cronin (1981) – calciatore irlandese
 James Cronin (1931-2016) – fisico statunitense
 Jeremy Cronin (1949) – scrittore e politico sudafricano
 Joe Cronin (1906-1984) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Justin Cronin (1962) – scrittore statunitense
 Leroy Cronin (1973) – chimico britannico
 Mick Cronin (1971) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Sam Cronin (1986) – calciatore statunitense
 Sean Cronin (1986) – rugbista a 15 irlandese
 Steve Cronin (1983) – calciatore statunitense